Lorikárie je český rodový název pro několik druhů krunýřovcovitých ryb:
 Apistoloricaria Isbrücker & Nijssen, 1986
 Brochiloricaria Isbrücker & Nijssen, 1979
 Crossoloricaria Isbrücker, 1979
  Crossoloricaria cephalaspis – lorikárie hlavoštítá 
 Cteniloricaria Isbrücker & Nijssen, 1979
 Cteniloricaria platystoma – lorikárie širokoústá
 Dasyloricaria Isbrücker & Nijssen, 1979
 Dasyloricaria filamentosa – lorikárie vláknoocasá
 Fonchiiichthys Isbrücker & Michels, 2001
 Isorineloricaria Isbrücker, 1980
 Ixinandria Isbrücker & Nijssen, 1979
 Kronichthys Miranda-Ribeiro, 1908
 Kronichthys subteres – lorikárie betarinská
 Loricaria Linnaeus, 1758
 Loricaria cataphracta – lorikárie obrněná
 Loricariichthys Bleeker, 1862
 Metaloricaria Isbrücker, 1975
 Planiloricaria Isbrücker, 1971
 Planiloricaria cryptodon – lorikárie skrytozubá
 Proloricaria Isbrücker in Isbrücker et al., 2001
 Rineloricaria Bleeker, 1862
 Rineloricaria lanceolata – lorikárie kopinatá

Související články 
 krunýřovec